

Финал Кубка Украины по футболу 2001 — финальный матч десятого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 27 мая 2001 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевский ЦСКА и донецкий «Шахтёр». В дополнительное время победила донецкая команда со счётом 2:1, заработав, таким образом, третий, в своей истории, Кубок Украины. Победу «горнякам» принёс дубль Сергея Ателькина (78-я и 119-я минуты). За ЦСКА, на 7-й минуте отличился Руслан Костышин

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники высшей лиги чемпионата Украины.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 2000/2001
2001
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК ЦСКА Киев
Футбольные соревнования в Киеве
События 27 мая
Май 2001 года